Сан-Вісе́нті () — назва багатьох географічних об'єктів в португаломовних країнах, названих на честь Святого Вікентія:
 Сан-Вісенті — місто і муніципалітет у бразильському штаті Сан-Паулу.
 Сан-Вісенті — один з Навітряної групи островів () Кабо-Верде.

Багатозначні топоніми